Il doppio del torneo di tennis Montauban Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Diego del Río e Vadim Kucenko che hanno battuto in finale Tuomas Ketola e Orlin Stanojčev 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Tuomas Ketola /  Orlin Stanojčev (finale)
 Diego del Río /  Vadim Kucenko (Campioni)

 Nicolas Mahut /  Olivier Patience (primo turno)
 Bobbie Altelaar /  Stefano Galvani (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Montauban Challenger 2001